Ел Нуево Наранхал има више значења:

 Ел Нуево Наранхал (Виља де Алварез), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Нуево Наранхал, Лас Кармелитас (Кастиљо де Теајо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику